Maartmann ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Maartmann (1926–2021), norwegischer Skilangläufer
 Titti Maartmann (1920–2018), norwegische Rennrodlerin